Laylin ist der Familienname folgender Personen:

 Cory Laylin (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Lewis C. Laylin (1848–1923), US-amerikanischer Politiker